

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабовець — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Папротня Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Грабовець (Ґрабовець) — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Грабовець (Ґрабовець) — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Бобово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабовець — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабовець — частина міста Осек у Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґрабовець — частина села Харленж у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовець — частина села Люцеюв у гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабовець — частина села Єжувка в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабовець — частина села Себоровіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабовець — частина села Рибйонек у гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабовець — частина села Волув у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабовець — частина села Тшебухув у гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабовець — колонія в гміні Жонсня Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабовець — колонія в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабовець — колонія в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Ґрабовець — колонія в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства
 Ґрабовець — осада в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовець — осада в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ґрабовець — осада в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабовець — осада в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабовець — осада в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабовець — лісова осада в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабовець — лісова осада в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабовець — лісова осада в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Грабовець

Примітки